Lys abreviatura de lisina, aminoàcid present normalment a les proteïnes
 Lys, el nom francès del Leie, un afluent de l'Escalda a Bèlgica i França
 Departament del Lys, departament francès durant l'ocupació francesa dels Països Baixos, ara la província Flandes Occidental de Bèlgica
 Lys  o Lo Lis , comuna bearnesa situada al Departament dels Pirineus Atlàntics, a la regió d'Aquitània, França
 Lys (Nièvre), municipi francès al departament de la Nièvre 
 Lys-lez-Lannoy, municipi francès al departament de Nord (regió de Nord – Pas de Calais) 
 Lys-Saint-Georges, municipi francès al departament de l'Indre 
 Vall de Lys o Vall de Lis, petita vall occitana de la part alta de la vall de Luishon, al departament de l'Alta Garona